Мизиано — фамилия:

 Мизиано, Виктор Александрович (род. 1957) — российский куратор, главный редактор «Художественного журнала».
 Мизиано, Каролина Франческовна (1913—1994) — советский и российский историк, дочь Ф. Мизиано.
 Мизиано, Франческо (1884—1936) — итальянский коммунистический и профсоюзный деятель.